Die B Grupa 1978/79 war die 30. Saison der zweithöchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Sie begann am 12. August 1978 und endete am 16. Juni 1979.

Modus 
Die 40 Mannschaften waren geografisch in zwei Gruppen eingeteilt. Sie traten an 38 Spieltagen, aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde, jeweils zwei Mal gegeneinander an. Die beiden Gruppensieger stiegen in die A Grupa auf. Aus der Gruppe Nord stiegen die letzten drei Vereine ab, aus der Südgruppe die letzten zwei Teams.

Vereine

Abschlusstabellen

Gruppe Nord

Gruppe Süd

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr

Einzelnachweise 

1978 79
Fußballsaison 1978/79